Дом городского банка — памятник архитектуры местного значения в Чернигове. Сейчас в здании размещается Управление Национального банка Украины в Черниговской области.

История 
Решением исполкома Черниговского областного совета народных депутатов от 09.02.1996 № 91 присвоен статус памятник архитектуры местного значения с охранным № 77-Чг. 

Здание имеет собственную «территорию памятника» и расположено в «комплексной охранной зоне памятников исторического центра города», согласно правилам застройки и использования территории. На здании установлена информационная доска.

Описание 
Кирпичный, 3-этажный на цоколе, Т-образный в плане дом. По бокам от входа фасада расположено по три полуколонны, которые завершаются прямоугольными фронтонами, а за ними расположен аттик, где сейчас размещается эмблема нацбанка. Фасад направлен на северо-восток к улице Кирпоноса и Красной площади. На торцевом фасаде по обе стороны двух центральных окон расположены по одной полуколонне, завершающиеся прямоугольным фронтоном. Окна прямоугольные, окна первого этажа увенчаны сандриками.   

В 1806 году был построен одноэтажный дом с ротондой для магистрата, в 1866 году был надстроен второй этаж. В 1930-е годы этот дом был еще раз перестроен: разобрав ротонду, был надстроен третий этаж. 

Здесь была расположена Городская дума. В ноябре 1874 года было получено разрешение Министерства финансов на открытие городского банка, а в декабре было избрано правление во главе с А. П. Карпинским. 19.11.1875 года Черниговский городской банк начал свои операции, разместившись в здании думы. 22.01.1919 года на основании Декрета Временного рабоче-крестьянского правительства Украины был национализирован. После 1919 года — областная контора Государственного банка. После Великой Отечественной войны, в 1948 году здание было вновь отстроено. Сейчас в здании размещается Управление Национального банка Украины в Черниговской области.

На фасаде доме установлена мемориальная доска (с барельефом) Василию Михайловичу Хижнякову Черниговскому городскому главе (1875-1887), у фасада напротив мемориальной доски расположен информационный стенд.

Примечания

Источники 
 ПЕРЕЛІК ПАМ’ЯТОК ТА ОБ’ЄКТІВ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ м. ЧЕРНІГОВА ЗА ВИДОМ АРХІТЕКТУРИ, ІСТОРИЧНИЙ, МОНУМЕНТАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА
 ІСТОРИКО-АРХІТЕКТУРНИЙ ОПОРНИЙ ПЛАН м. ЧЕРНІГОВА З ВИЗНАЧЕННЯМ МЕЖ І РЕЖИМІВ ВИКОРИСТАННЯ ЗОН ОХОРОНИ ПАМ’ЯТОК ТА ІСТОРИЧНИХ АРЕАЛІВ (договір від 19.10.2018 р. № 2)
 Чернігівщина: Енциклопедичний довідник, К.: УРЕ і м. М. П. Бажана, 1990. — с. 910 ЧЕРНІГІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ БАНК 
 Здание городской думы (Нацбанка)

Памятники архитектуры Чернигова
Чернигов